La bataille des Aubiers peut désigner :
la bataille des Aubiers (1793) où les vendéens d'Henri de La Rochejaquelein battent les républicains de Pierre Quétineau ;
la bataille des Aubiers (1799) où les vendéens de Charles d'Autichamp sont battus par les républicains de Simon Dufresse.